Аристилл:

 Аристилл — древнегреческий астроном, работавший в Александрии.
 Аристилл — ударный кратер на видимой стороне Луны в восточной части моря Дождей.